Чапотан има више значења:

 Чапотан (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чапотан, Пино Реал (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чапотан (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику